Działdowo (stad), stad in Polen
 Działdowo (gemeente), gemeente in Polen
 Działdowo (district), district in Polen